{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom = Denis Herron
| image = Denis Herron 1973.JPG
| upright = 
| légende = 
| surnom = 
| nationalité = Canada
| nationalité 2 = 
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Chambly (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| position = Gardien de but
| attrape = gauche
| anciens clubs = LNHPenguins de PittsburghCanadiens de MontréalScouts de Kansas CityLAHBears de HersheyClippers de BaltimoreWHLGolden Eagles de Salt Lake
| début carrière = 1972
| fin carrière = 1986
| fonction = 
| début fonction = 
| fin fonction = 
| halloffame = 
| halloffameIIHF = 
| halloffameLAH = 
| temple = 
| temple année = 
| équipe ent = 
| ligue ent = 
| anciens clubs ent = 
| début carrière ent = 
| fin carrière ent = 
}}Denis Herron''' (né le  à Chambly dans la province de Québec au Canada) est un gardien de but canadien de hockey sur glace professionnel.

Biographie 

Herron a remporté le trophée Vézina du meilleur gardien de la LNH en 1981, avec Michel Larocque et Richard Sevigny. En 1982, il a gagné le trophée William-M.-Jennings avec Rick Wamsley.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJQ || 2 || 0 || 1 || 0 || 96 || 10 || 6,25 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJQ || 33 ||  ||  ||  ||  || 136 || 4,12 || 0 || 0 || 6 || 7 ||  ||  || 420 || 23 || 3,29 ||  || 1 || 4
|-
| 1971-1972 || Ducs de Trois-Rivières || LHJMQ || 40 ||  ||  ||  ||  || 160 || 4 || 0 || 2 || 10 || 4 ||  ||  || 200 || 19 || 5,7 ||  || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 18 || 6 || 7 || 2 || 966 || 55 || 3,41 || 87,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Bears de Hershey || LAH || 21 ||  ||  ||  ||  || 63 || 3,19 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  || 240 || 16 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 1 || 3 || 0 || 258 || 18 || 4,18 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 9 || 6 || 2 || 1 || 530 || 32 || 3,62 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Bears de Hershey || LAH || 17 || 10 || 4 || 1 || 967 || 52 || 3,22 || 0 || 0 || 2 || 4 || 4 || 0 || 242 || 7 || 1,73 ||  || 0 || 2
|-
| 1974-1975 || Bears de Hershey || LAH || 12 || 2 || 7 || 2 || 615 || 45 || 4,39 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 107 || 11 || 6,16 || 85,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Scouts de Kansas City || LNH || 22 || 4 || 13 || 4 ||  || 80 || 3,75 || 89,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Scouts de Kansas City || LNH || 64 || 11 || 39 || 11 ||  || 243 || 4,04 || 89 || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 34 || 15 || 11 || 5 ||  || 94 || 2,94 || 91,1 || 1 || 4 || 3 || 1 || 2 || 178 || 11 || 3,7 || 90,4 || 0 || 5
|-
| 1977-1978 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 60 || 20 || 25 || 15 ||  || 210 || 3,57 || 90,1 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 56 || 22 || 19 || 12 ||  || 180 || 3,37 || 89,2 || 0 || 18 || 7 || 2 || 5 || 420 || 24 || 3,43 || 89,1 || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Canadiens de Montréal || LNH || 34 || 25 || 3 || 3 ||  || 80 || 2,52 || 90,7 || 0 || 0 || 5 || 2 || 3 || 299 || 15 || 3,01 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Canadiens de Montréal || LNH || 25 || 6 || 9 || 6 ||  || 67 || 3,52 || 87,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Canadiens de Montréal || LNH || 27 || 12 || 6 || 8 ||  || 68 || 2,64 || 91,1 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 31 || 5 || 18 || 5 ||  || 151 || 5,31 || 83,8 || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 38 || 8 || 24 || 2 ||  || 138 || 4,1 || 88,4 || 1 || 21 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 42 || 10 || 22 || 3 ||  || 169 || 4,64 || 87,5 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 178 || 14 || 4,71 || 84,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 27 || 10 || 11 || 4 ||  || 86 || 3,42 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 462 || 146 || 203 || 76 ||  ||  || 3,71 || 0 || 10 || 89 || 15 || 5 || 10 || 897 || 50 || 3,34 ||  || 0 ||

Récompenses 
 1971-1972 : deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ ;
 1973-1974 : Coupe Calder ;
 1980-1981 : Trophée Vézina avec Michel Larocque et Richard Sévigny ;
 1981-1982 : trophée William-M.-Jennings avec Rick Wamsley.

Transactions 
 10 janvier 1975 : échangé au Scouts de Kansas City par les Penguins de Pittsburgh avec Jean-Guy Lagacé en retour de Michel Plasse.
 7 août 1976 : signe avec les Penguins de Pittsburgh comme joueur autonome.
 30 août 1979 : échangé au Canadiens de Montréal par les Penguins de Pittsburgh avec le choix de  tour des Penguins de Pittsburgh au repêchage de 1982 en retour de Patrick Hughes et Robbie Holland. 
 15 septembre 1982 : échangé au Penguins de Pittsburgh par les Canadiens de Montréal en retour pour le choix de  au repêchage de 1985.

Parenté 
Sa nièce Catherine Herron est également gardienne de but.

Références 

Naissance en juin 1952
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Scouts de Kansas City
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Champion de la Coupe Calder
Naissance à Chambly (Québec)
Joueur canadien de hockey sur glace